Нечаево — деревня, расположенная на юго-востоке Корсаковского района Орловской области России, административный центр Нечаевского сельского поселения.

История 
Точная дата образования неизвестна. Предположительно это 1918 год. В 1933 году на базе деревни был образован государственный племенной завод «Власть Труда», занимавшийся разведением овец породы ромни-марш. Впоследствии стал одним из самых крупных госплемзаводов СССР.

Население

Примечание 

Населённые пункты Корсаковского района (Орловская область)